Le Hurghada International 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Hurghada International qui se déroule à Hurghada du 12 au 20 avril 2008. Le tournoi appartient à la catégorie PSA 5 Star et il est doté de  de prix.

Ramy Ashour remporte son deuxième Hurghada International consécutif, en battant le  mondial Amr Shabana en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International
 Hurghada International féminin 2008

Liens externes 

Masculin 2008
Squash en 2008
Sport en Égypte en 2008
Sport en avril 2008